Ifill est un patronyme, notamment porté par :
 Gwen Ifill, journaliste américaine
 Kerryann Ifill, femme politique barbabienne
 Paul Ifill, footballeur anglo-barbadien

Voir aussi 
 Philip Ifil, footballeur  anglais